Motocyklowe Grand Prix Włoch 2013 – piąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 2 czerwca 2013 roku na torze Mugello Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 we Włoszech